

Хирсово () — село в Благоєвградській області. Входить до складу общини Санданський.
 Хирсово () — село в Разградській області. Входить до складу общини Самуїл.
 Хирсово () — село в Шуменській області. Входить до складу общини Никола-Козлево.